ČSA steht für:

 die tschechische (früher tschechoslowakische) Luftverkehrsgesellschaft Československé aerolinie, heute Czech Airlines
 die frühere Tschechoslowakische Armee (Československá armáda)